Portugal Open 2013 (kobiety)
 Portugal Open 2013 (mężczyźni)